Наогаон— топоним. 

 Наогаон — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого округа и подокруга Наогаон-Садар.
 Наогаон — округ на северо-западе Бангладеш, в области Раджшахи.
 Наогаон-Садар — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Наогаон.